Redford kan verwijzen naar
Robert Redford, een Amerikaans acteur
de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Redford (Michigan)
Redford (New York)
Redford (Texas)